Lucie Sedláčková, známá i pod přezdívkou Mlátička z Děčína (* 1. října 1994) je česká profesionální boxerka. V roce 2016 se stala juniorskou mistryní světa a o rok později získala stříbrný pás organizace WBC v pérové váze. Soutěží v pérové kategorii do 57 kg.

Život 
Lucie Sedláčková se narodila 1. října 1994 a vyrůstala v severočeském Děčíně. Box trénuje od čtrnácti let, ale věnovala se i modelingu. V 17 letech se odstěhovala z Děčína do Prahy, aby ji zde mohla trénovat Eva Líšková, již o rok později se ale přesunula do Ústí nad Labem, kde ji začal koučovat Lukáš Konečný.

V roce 2016 se stala juniorskou mistryní světa ve své váhové kategorii.

V roce 2017 se zasnoubila se svým přítelem a zároveň trenérem Štěpánem Horváthem, který ji začal trénovat místo Lukáše Konečného. 2. prosince toho roku se jí v ústeckém Sportcentru Sluneta podařilo vybojovat stříbrný pás WBC. Stejně tak úspěšná byla i další česká boxerka Fabiana Bytyqi, která získala stříbrný pás WBC v mini muší váhové kategorii.

Reference 

Boxerky
Narození v roce 1994
Narození 1. října
Žijící lidé
Ženy
Juniorské mistryně světa v boxu